Pil kan syfta på:

 Pil (träd) – ett träd.
 Pil (projektil) – en projektil som kan anändas som vapen.
 Pil (figur) – en grafisk symbol.
 PiL – en förkortning för post-punkbandet Public Image Ltd.
 Pil – ett spel med kastpilar, se Dart.
 PIL – (Patient Information Leaflet), tryckta information som följer med ett läkemedel, se Bipacksedel.

Se även
 Pilen